

Osoby o nazwisku Eichhorn 
 Anton Eichhorn (1809–1869) – niemiecki teolog, historyk, profesor Liceum Hosianum w Braniewie.
 Hermann von Eichhorn
 Jan Eichhorn
 Johann Gottfried Eichhorn
 Karl Friedrich Eichhorn

Zobacz też 
 Wiewiórki (niem.: Eichhorn) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim,
 (4297) Eichhorn